Ohldorf steht für:
 Ohldorf (Ostpr.), vormaliger Name (1938–1945) von Lipowo (Kaliningrad), Ort im Rajon Gussew in der russischen Oblast Kaliningrad
 Amtsbezirk Ohldorf (Ostpr.), Amtsbezirk mit den Gemeinden Hochfließ, Ohldorf (Ostpr.) und Schweizertal, Orte im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland